Баюбас-де-Абахо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сория. Занимает площадь 44,09 км². Население — 194 человека (на 2010 год).

Покровителем города считается святая Агеда.

Население

Примечания

Муниципалитеты Сории